O Esporte Clube Cruzeiro é um clube de futebol brasileiro localizado em Campina das Missões, no Rio Grande do Sul. Foi fundado no Clube Bela Vista em 16 de julho de 1971.

Ver também
 Sociedade Esportiva Guarani F.C.
 Sociedade Esportiva Oriental

Cruzeiro
Esporte de Campina das Missões
Clubes de futebol fundados em 1971
Fundações no Brasil em 1971